Amerikai Egyesült Államok
 Granger (Indiana)
 Granger (Iowa)
 Granger (Minnesota)
 Granger (Missouri)
 Granger (New York)
 Granger (Ohio)
 Granger (Texas)
 Granger (Washington)
 Granger (Wyoming)

 Haiti
 Granger (Grand’Anse)

Nevek
 Granger, vezeték- és keresztnév